<p align="justify">Cristiane Lisita Passos é uma doutora, jornalista, professora  e ex-miss que obteve reconhecimento por seus méritos em concursos de beleza internacionais, entre eles, o segundo título para o Brasil no Miss Intercontinental em 1982, e a segunda colocação do Rainha Mundial da Banana, em 1985.

Concursos

Miss Teen Intercontinental 
O concurso Miss Intercontinental foi criado em 1972, com o nome de Miss Teenage Intercontinental, em Aruba, sob a organização de Rene Lacle. De 1979 até 1981, teve a denominação de Miss Teen Intercontinental, passando a ser chamado de Miss Intercontinental somente a partir de 1982. Na última edição antes de sua nova titularização, o Brasil conseguiu sua segunda (de três) vitória no certame, com a goianiense Cristiane Passos, na época com apenas 19 anos. O evento teve seu ápice no dia 24 de outubro de 1981 em Barranquilha, na Colômbia. 

Em entrevista à jornalista Marlene Anna Galeazzi, para a revista "Fatos & Fotos Gente", Cristiane declarou:

Rainha Mundial da Banana 
<p align="justify">Em sua primeira edição, em 1985, o concurso Reina Mundial del Banano teve a participação de doze (12) países em Machala, no Equador. A goiana Cristiane representou o Brasil e alcançou a segunda colocação, perdendo o título inédito para a representante de Costa Rica, Rosibel Chacón.

Atualmente 
<p align="justify">Vivendo em Coimbra, Portugal, onde é professora, Cristiane é doutora pela Universidad del Museo Social Argentino e mestre em direito agrário pela Universidade Federal de Goiás. Além de ter publicado quatro (4) livros e diversos trabalhos no campo científico, Cristiane é Membro titular da Academia de Letras de Aparecida de Goiânia, possuindo a Cadeira n.11. Uma curiosidade: por ter vencido o título de Miss Intercontinental em 1981, Cristiane possui o título de "Hóspede de Honra da Cidade de Cartagena das Índias", Colômbia, dado pela Prefeitura de Cartagena.

Resumo de Competições 
Concursos que Cristiane participou de maior expressividade:

Naturais de Goiânia
Brasileiros de ascendência italiana